Plac Wolności w Bielsku-Białej
 Plac Wolności w Bydgoszczy
 Plac Wolności w Grodzisku Mazowieckim
 Plac Wolności w Katowicach
 Plac Wolności w Kielcach
 Plac Wolności w Lublinie
 Plac Wolności w Łodzi
 Plac Wolności w Nisku
 Plac Wolności w Opolu
 Plac Wolności w Poznaniu
 Plac Wolności w Raciborzu
 Plac Wolności w Rybniku
 Plac Wolności w Rzeszowie
 Plac Wolności w Siedlcach
 Plac Wolności w Siemianowicach Śląskich
 Plac Wolności w Słubicach
 Plac Wolności w Stargardzie
 Plac Wolności w Szydłowcu
 Plac Wolności w Tarnowskich Górach
 Plac Wolności we Włocławku
 Plac Wolności we Wrocławiu
 Plac Wolności w Zabrzu

 Inne
 Plac Wolności w Luboniu – obecnie plac Edmunda Bojanowskiego w Luboniu
 Plac Wolności w Tbilisi

 Zobacz też
 Aleja Wolności
 Ulica Wolności

Wolności